Herzner ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernst Herzner (* 1952), deutscher Musiker
 Franz Herzner (1898–1974), deutscher kommunistischer Politiker
 Hans-Albrecht Herzner (1907–1942), deutscher Philologe und Abwehroffizier
 Norbert Herzner, deutscher Filmeditor
 Uli Herzner (* 1971), deutsche Modedesignerin
 Volker Herzner (* 1940), deutscher Kunsthistoriker